Volcán Chimborazo kan syfta på följande platser:

Ecuador 

 Esmeraldas (provinshuvudstad), 
 Chimborazo (vulkan), 

Robotskapade Ecuadorförgreningar